David Friedman (ur. 1945) – amerykański ekonomista i myśliciel libertariański
 David M. Friedman (ur. 1958) – amerykański prawnik i dyplomata, ambasador w Izraelu
 David Friedman (ur. 1973) – amerykański aktor